

Geografia
 Stinson Beach – census-designated place degli Stati Uniti d'America situato in California, nella contea di Marin

Persone
 Andrea Stinson – ex cestista statunitense
 Curtis Stinson – cestista statunitense
 Ed Stinson – giocatore di football americano statunitense
 Joseph C. Stinson – sceneggiatore statunitense
 Tommy Stinson – bassista statunitense

Altro
 Barney Stinson – personaggio della situation comedy How I Met Your Mother
 Stinson L-1 Vigilant – monomotore leggero ad ala alta
 Stinson L-5 Sentinel – monomotore da collegamento e ricognizione aerea ad ala alta